himalayano o himalaiano
 relativo all'Himalaya
Gatto himalayano
lupo himalayano
orso bruno himalayano

Pagine correlate 

The Himalayans